Brayan Velarde – calciatore peruviano, difensore
 Efraín Velarde – calciatore messicano, difensore
 Enrique Gorostieta Velarde – generale messicano
 Mario Velarde – allenatore di calcio e calciatore messicano, centrocampista
 Pedro Velarde y Santillán – militare spagnolo
 Ramón López Velarde – poeta e scrittore messicano